Годж () — англійське та американське прізвище.

Вальтер Гартман Годж — американський правник та суддя.
Вільям Воланс Дуглас Годж — шотландський математик та геометр.
Волтер Годж — пуерториканський професійний баскетболіст.
Джон Р. Годж — американський військовий діяч, генерал-лейтенант. Командувач сухопутними військами США (1952 — 1953).
Ендрю Тріггс Годж — британський веслувальник, олімпійський чемпіон.
 Гелена Норберг-Годж — засновниця та директорка компанії Local Futures.
Кен Годж — канадський хокеїст.
Кен Годж (молодший) — американський хокеїст.
Маргарет Годж — британський політик.
Меган Годж — американська волейболістка, олімпійська медалістка.
Патрісія Годж — англійська акторка.
Персі Годж — англійський легкоатлет, олімпійський чемпіон.
 Пітер Годж — шотландський футбольний тренер.
Стів Годж — колишній англійський футболіст, півзахисник.
Фредерік Годж — американський видавець, антрополог, археолог та історик.
Чарлі Годж — канадський хокеїст.

Годж — невключена територія в окрузі Сан-Бернардіно, штат Каліфорнія.

Інше 
Годж 301 — зоряне скупчення в туманності Тарантул.
Гіпотеза Годжа — проблема алгебраїчної геометрії.
14466 Годж — астероїд головного поясу, відкритий 25 липня 1993 року.